Irvine (Californië)
Irvine (Kentucky)
Irvine (Alberta)
Irvine (Schotland)
Andy Irvine (muzikant)
Andy Irvine (rugby)
Eddie Irvine